Néma, une localité du Burkina Faso
 Nema, un atoll des îles Carolines ;
 Néma, une ville de Mauritanie.

NEMA est une abréviation qui peut désigner :
 Nouvel élan pour Mayotte, un parti politique mahorais, créé par Saïd Omar Oili ;
 NEue MAschine, une machine utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale pour faire de la cryptographie ;
 National Electrical Manufacturers Association, une organisation américaine de standardisation en électronique.

Nema est aussi un prénom porté par :

 Nema Sagara, colonelle malienne.